St. George, St George o Saint George può riferirsi ai seguenti toponimi:

Australia 
 St. George, città del Queensland

Canada 
 St. George, città del Nuovo Brunswick

Grenada 
 St. George's, capitale di Grenada

Stati Uniti d'America 
 St. George, città delle Aleutine occidentali, Alaska
 St. George, capoluogo della contea di Dorchester, Carolina del Sud
 St. George, census-designated place della Contea di Broward, Florida
 St. George, città della contea di Pottawatomie, Kansas
 St. George, città della contea di Knox, Maine
 St. George, città della contea di St. Louis, Missouri
 St. George, città della contea di Chittenden, Vermont
 St. George, capoluogo della contea di Washington, Utah
 St. George, una delle isole Pribilof, Alaska

Pagine correlate 
 San Giorgio (disambigua)
 Saint-Georges